Юрьев Алексей Борисович (родился 17 мая 1965 года, Новокузнецк, Кемеровская область, РСФСР, Советский Союз) — советский и российский инженер-металлург, управляющий директор Евраз ЗСМК (2011—2019 гг.). Доктор технических наук, ректор СибГИУ (2020).

Биография 
Алексей Борисович Юрьев родился в Новокузнецке, в 1987 году окончил Сибирский металлургический институт по специальности инженера-металлурга.

В 1988 году начал работать на Западно-Сибирском металлургическом комбинате в городе Новокузнецке, работал мастером, заместителем начальника, а затем и начальником обжимного цеха. Главный инженер предприятия в 2000-2006 годах.

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 2006—2007 годах — главный инженер Нижнетагильского металлургического комбината, затем работал управляющим директором этого предприятия.
с 2008 по 2009 управляющий директор НКМК.

C 2009 по 2019 гг. — управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК. С 2010 года профессор кафедры «Обработка металлов давлением Евраз ЗСМК» Сибирского государственного индустриального университета.

В 2015 году защитил докторскую диссертацию.

Вошел в список 1000 Топ-менеджеров России согласно газете Коммерсант.

В Единый день голосования 9 сентября 2018 года избран депутатом Кемеровского областного совета народных депутатов по Центральному округу (выдвинут Единой Россией).

В июле 2019 года попал в список Forbes на 31 место с доходом в 488.68 млн руб..

С 18 мая 2020 года проректор по перспективному развитию СибГИУ.

С 6 августа исполняющий обязанности ректора Сибгиу  . 23 декабря 2020 года избран ректором СибГИУ.

6 марта 2022 года после вторжения России на Украину подписал письмо в поддержу действий президента Владимира Путина.

Научная деятельность 
Кандидат технических наук (2003), диссертация «Механизмы формирования и эволюции градиентных структурно-фазовых состояний в низколегированных сталях».

Доктор технических наук (2007), диссертация «Формирование структуры и свойств железоуглеродистых сплавов при термомеханическом и плазменном упрочнении».

Входит в состав редакционной коллегии журнала «Известия высших учебных заведений. Чёрная металлургия».

Сочинения 
 Упрочнение строительной арматуры и прокатных валков / А. Б. Юрьев ; Западно-Сибирский металлургический комбинат , 2006
 Плазменное упрочнение высокоуглеродистых сплавов : физическая природа и технология : [монография] / О. Ю. Ефимов, А. Б. Юрьев, В. Е. Громов [и др.] ; Сиб. гос. индустр. ун-т , 2009
 Структурно-фазовые состояния и свойства упрочненных стального проката и чугунных валков : [монография] / В. Е. Громов, О. Ю. Ефимов, В. Б. Костерев, А. Б. Юрьев, В. Я. Чинокалов; Сиб. гос. индустр. ун-т , 2011
 Методы исследования микроструктуры и механических свойств металлов и сплавов / Л. М. Полторацкий, А. Б. Юрьев, О. Д. Сидорова, В. Е. Громов ; Сиб. гос. индустр. ун-т , 2013
 Особенности англоязычной терминологии в научно-технической литературе (металловедение и термообработка, физическое материаловедение, физика) : учебное пособие / А. Б. Юрьев, В. Е. Громов, Ю. А. Рубанникова, А. В. Громова ; Сиб. гос. индустр. ун-т , 2018
 Нанотехнологии : краткий словарь терминов / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: К. В. Аксенова, А. Б. Юрьев, В. Е. Громов , 2018

Награды 
 2004 год — Почётный металлург Российской Федерации.
 2007 год — Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники
 2013 год — Премия имени И. П. Бардина (за работу «Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий упрочнения проката и прокатных валков, обеспечивающих получение высокого уровня прочности и эксплуатационной стойкости»)
 Награждён медалями.

Ссылки 
 Ссылки на сайте научной школы Кафедры физики СибГИУ
 Публикации Юрьева А. Б.
 Переход на новые рельсы. Интервью с Юрьевым Алексеем Борисовичем
 Страница на сайте Законодательного собрания Кемеровской области

Примечания 

Доктора технических наук
Металлурги России
Персоналии:Новокузнецк
Директора Западно-Сибирского металлургического комбината
Ректоры Сибирского индустриального университета
Инженеры-металлурги
Лауреаты премии имени И. П. Бардина
Депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области